

Щецин — місто на правах повіту в Західнопоморському воєводстві
 Щецин — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Щецин — село в гміні Дмосін Бжезінського повіту Лодзинського воєводства

 
 Щецин — село в Польщі, в гміні Ґосцерадув Красницького повіту Люблінського воєводства